Șuluțiu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Alexandru Sterca-Șuluțiu (1794–1867), episcop greco-catolic de Făgăraș (1851-1854), mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma (1854-1867), fratele tribunului pașoptist Ioan Sterca-Șuluțiu
 Ioan Sterca-Șuluțiu (1796–1858), funcționar cameral în administrația Transilvaniei, proprietar de mine de aur la Abrud, fratele mitropolitului Alexandru Sterca-Șuluțiu, fruntaș pașoptist
 Iosif Sterca-Șuluțiu (1827–1911), jurist, tribun, istoric, deputat, președinte al Băncii Albina, vicepreședinte al Astrei, vicecomite
 Octav Șuluțiu (1909–1949), scriitor și critic literar român

Nume de familie românești